RSC Anderlecht begon aan het seizoen 2010/11 als titelverdediger. Trainer Ariël Jacobs startte al aan zijn vierde seizoen als hoofdcoach van paars-wit. Hij zag hoe Jelle Van Damme in de zomer naar het Engelse Wolverhampton Wanderers trok, doelman Daniel Zitka naar zijn geboorteland terugkeerde en Mbark Boussoufa ondanks heel wat geruchten gewoon in Anderlecht bleef. Verder waren er ook opvallende nieuwkomers, zoals de Amerikaan Sacha Kljestan en de Argentijnen Pier Barrios en Pablo Chavarria.

Op Europees vlak probeerde Anderlecht zich in de zomer van 2010 te plaatsen voor de UEFA Champions League. In de laatste voorronde moest paars-wit het opnemen tegen de op papier haalbare tegenstander Partizan Belgrado. Na strafschoppen, waarin Anderlecht vier keer miste, won Partizan de wedstrijd. Anderlecht verhuisde daardoor naar de Europa League, waarin het de groepsfase nipt overleefde. In de tweede ronde lootte de club Ajax als tegenstander. Anderlecht, dat een jaar eerder nog van Ajax gewonnen had, hoopte op een goed resultaat, maar werd uiteindelijk makkelijk uitgeschakeld.

Het missen van de Champions League had aanvankelijk ook een slechte invloed op de resultaten in de eigen competitie. Anderlecht was nochtans goed aan het seizoen begonnen, met winst tegen AA Gent in de Supercup. Na een mindere competitiestart kon Anderlecht zich dan toch in het spoor van leider KRC Genk nestelen. Nog voor de winterstop veroverde paars-wit zelfs de koppositie in het klassement. De strijd om de titel leek een duel tussen Genk en Anderlecht te worden.

Tijdens de winterstop flirtte Jelle Van Damme met een terugkeer naar België. Hij had contacten met Anderlecht en Club Brugge, maar koos in extremis voor Standard Luik. Terwijl Standard zich duidelijk versterkte, vertrok Mbark Boussoufa, die enkele weken voordien voor de tweede keer de Gouden Schoen had gewonnen, naar het Russische Anzji Machatsjkala. Jan Polak was eerder al naar het Duitse VfL Wolfsburg verkast. Hun vertrek was een aderlating voor de Brusselaars, die ook aanvoerder Olivier Deschacht met een blessure misten. Anderlecht kwam sportief in de problemen en dreigde de eerste plaats te verliezen. Uiteindelijk - onder impuls van een sterke Silvio Proto en een jonge Romelu Lukaku - lukte het paars-wit toch om de reguliere competitie als leider af te sluiten.

Toen aan het begin van play-off I de punten werden gehalveerd, bleef er van de voorsprong van de Brusselse club niets meer over. Anderlecht verloor tijdens de play-offs regelmatig – met als dieptepunt de 1-3 nederlaag tegen een veredeld B-elftal van Standard – en zakte in geen tijd terug naar de derde plaats. Als reactie begonnen supporters de trainer, het bestuur en het transferbeleid op de korrel te nemen, en stelden oud-spelers als Bertrand Crasson en Pär Zetterberg de kwaliteit van de spelersgroep in vraag.

De strijd om de titel werd tegen de verwachtingen in een duel tussen Standard en Genk. Anderlecht haakte nog voor het einde van de play-offs definitief af en moest zich tevreden stellen met de derde plaats en een ticket voor de Europa League. Het was van 2002 geleden dat Anderlecht nog eens derde was geworden. Paars-wit sloot het seizoen dus af met één prijs, de Supercup, want in de Beker van België raakten de Brusselaars niet verder dan de 1/8 finale.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Anderlecht in het seizoen 2010-2011 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): BNP Paribas Fortis
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Supercup
RSC Anderlecht nam het voor de Belgische Supercup op tegen AA Gent. De Buffalo's hadden een seizoen eerder de Beker van België gewonnen. De wedstrijd vond plaat in het Constant Vanden Stockstadion, op het terrein van de landskampioen. Het was de eerste wedstrijd van betekenis voor Anderlecht.

Beide teams creëerden veel kansen, maar scoren leek niet te lukken. Cheikhou Kouyaté maakte uiteindelijk het enige doelpunt van de partij. Zo veroverde Anderlecht de negende Supercup uit de geschiedenis van de club.

Wedstrijd

Jupiler Pro League

Wedstrijden

De precieze uren en data kunnen nog veranderen in functie van de tv-uitzendingen.

Statistieken

Overzicht

Klassement voor de Play-offs

Klassement Play-off I

Beker van België
Op 1 september 2010 werd er geloot voor de 1/16 finales. RSC Anderlecht moest het opnemen tegen derdeklasser URS du Centre, een club uit de Waalse provincie Henegouwen. De wedstrijd vond plaats op het veld van gewezen eersteklasser La Louvière.

Anderlecht liet enkele basisspelers aan de kant en dat resulteerde in een 1-0-achterstand. Chavarria maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen, nog voor de rust stond paars-wit opnieuw achter. Gillet zorgde voor de gelijkmaker na de rust, maar daar bleef het bij. In de verlengingen moest Biglia geblesseerd het veld verlaten terwijl alle wissels waren opgebruikt. Niet veel later kreeg zijn landgenoot Suarez een tweede keer geel. Het bleef 2-2 en dus kwamen er strafschoppen. Daarin miste Anderlecht niets en hielden de lat en Schollen twee penalty's van URS du Centre tegen.

Een ronde later stond KVC Westerlo op het programma. Anderlecht verscheen aan de aftrap met een veredeld B-elftal na blessures van onder meer Boussoufa, Biglia en Legear en de schorsing van Suarez. Paars-wit kwam na de rust 1-0 achter en kon de scheve situatie niet meer rechtzetten. Anderlecht kwam zelfs nog goed weg toen Schollen een strafschop tegenhield.

Wedstrijd

Europees 
RSC Anderlecht plaatste zich door het veroveren van de landstitel voor de derde voorronde van de UEFA Champions League. Paars-wit ging de strijd aan met The New Saints, een club uit Wales. De heenwedstrijd ging niet door in het stadion van de thuisploeg, maar op Racecourse Ground. Dat is het stadion van de Welshe club Wrexham FC. Park Hall, het stadion van de Saints, voldeed niet aan de UEFA-stadionclassificatienormen.

Wrexham was geen onbekende voor Anderlecht. In 1975/76 speelde Anderlecht voor het eerst tegen een club uit Wales. In de Europacup II mocht paars-wit het dat seizoen opnemen tegen Wrexham FC. De Brusselaars konden toen rekenen op namen als Hugo Broos, Rob Rensenbrink, Gilbert Van Binst, Ludo Coeck en Arie Haan. Thuis werd het 1-0 na een doelpunt van Van Binst. Maar op Racecourse Ground had Anderlecht het moeilijker. De Welshmen kwamen 1-0 voor, maar zagen hoe Rensenbrink uiteindelijk voor de fatale gelijkmaker zorgde. Anderlecht won zo de kwartfinale en stootte uiteindelijk zelfs door tot in de finale. Daarin won het met 4-2 van West Ham United.

Anno 2010 had Anderlecht het iets makkelijker om de Welshmen uit te schakelen. Paars-wit won de heenwedstrijd in Wales met 1-3 waardoor de terugwedstrijd een maat voor niets werd. Anderlecht kwam in eigen huis 1-0 voor via Tom De Sutter. Hij werd in de tweede helft gewisseld voor Romelu Lukaku, die niet veel later de 2-0 en 3-0 tegen de netten prikte.

Een paar dagen later werd er geloot voor de laatste voorronde, de zogenaamde play-offs. Anderlecht kreeg Partizan Belgrado als tegenstander en mocht in augustus twee keer aan de bak. In Servië kwam Anderlecht niet verder dan een 2-2 gelijkspel, hetgeen in de media omschreven werd als een gouden uitslag. In de terugwedstrijd kwam paars-wit tegen de verwachtingen in 0-2 achter. Een rampscenario leek in de maak, maar Anderlecht zette de scheve situatie in de tweede helft recht. De club ging op zoek naar de verlossende derde treffer, maar die kwam er niet. Ook in de verlengingen raakte Anderlecht niet voor bij Partizan. Na 120 minuten werden het dus strafschoppen. Daarin speelde de strafschopstip een grote rol. De grasmat kwam los en maar liefst drie spelers van Anderlecht trapten hierdoor hoog over. Het werd 2-3 voor Partizan, waardoor Anderlecht de Champions League niet haalde. De ontgoocheling was erg groot in het paars-witte kamp. Manager Herman Van Holsbeeck noemde het resultaat een nare droom.

Op 27 augustus 2010 werd er geloot voor de groepsfase van de Europa League. Anderlecht kwam terecht in Groep G, samen met het Russische Zenit Sint-Petersburg, het Griekse AEK Athene en het Kroatische Hajduk Split. Zenit won elke wedstrijd. Uiteindelijk werd Anderlecht tweede in Groep G, waardoor het zich plaatste voor de volgende ronde.

Anderlecht moet het in de tweede ronde opnemen tegen AFC Ajax, de club waarmee paars-wit een jaar voordien in de groepsfase van de Europa League zat. Anderlecht verloor de heenwedstrijd met 0-3 en miste ook nog een strafschop. Ook in de terugwedstrijd was het verschil tussen beide teams groot. Ajax won 2-0 en stuurde paars-wit met schaamrood op de wangen naar huis.

Wedstrijden

Statistieken

Groepsfase Europa League

Anderlecht eindigde met evenveel punten als AEK Athene, maar scoorde beter in de onderlinge confrontaties waardoor het tweede werd.

Seizoensoverzicht
 Grootste thuisoverwinning: RSCA - Lierse (6-0, 26 december 2010)
 Grootste uitoverwinning: Lokeren - RSCA (0-3, 21 augustus 2010)
 Grootste thuisnederlaag: RSCA - Ajax (0-3, 17 februari 2011)
 Grootste uitnederlaag: Standard Luik - RSCA (5-1, 3 oktober 2010)
 Topschutter van het team: Romelu Lukaku - 20 goals (16 in de competitie en 4 in Europa)
 Meeste wedstrijden: Guillaume Gillet - 53 wedstrijden
 Meeste gele kaarten: Roland Juhász - 10 gele kaarten
 Meeste rode kaarten: Matías Suárez - 2 rode kaarten

Prijzen

Team
Belgische Supercup

Individueel
 Gouden Schoen - Mbark Boussoufa
 Ebbenhouten Schoen - Romelu Lukaku

Afbeeldingen

Externe link 
 Officiële site

RSC Anderlecht naar seizoen
Belgische voetbalclub 2010/11